Wander bezeichnet:

 Wander AG, eine Schweizer Lebensmittelfirma, Tochterunternehmen von Associated British Foods
 einen Begriff aus der Übertragungstechnik, siehe Jitter.
 ein Textadventure aus dem Jahr 1974, siehe Wander (Computerspiel)
 den Originaltitel von Wander – Die Verschwörung ist real, ein US-amerikanisch-kanadischer Film von April Mullen

Wander ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Wander (* 1927), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher 
 Fred Wander (1917–2006; eigentlich Fritz Rosenblatt), österreichischer Schriftsteller
 Georg Wander (1841–1897), deutsch-schweizerischer Chemiker und Industrieller
 Karl Friedrich Wilhelm Wander (1803–1879), deutscher Pädagoge und Sprichwortsammler
 Maxie Wander (1933–1977), österreichische Schriftstellerin
 Margret Wander (* 1981), US-amerikanische Sängerin, Rapperin, und Buchautorin, siehe Dessa (Sängerin)
 Rainer Wander (* 1940), deutscher Mediziner
 Thomas Wander (* 1973), österreichischer Filmkomponist und Musiker

Siehe auch:
 Sie nannten ihn Wander
 Wanders Deutsches Sprichwörter-Lexikon
 Pädagogische Hochschule „Karl Friedrich Wilhelm Wander“ Dresden
 Wanderer
 Vander